Серия А 1979/1980 — 48-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 16 сентября 1979 года и завершился 11 мая 1980 года. В 12-й раз в своей истории победителем турнира стал «Интернационале».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1979/1980
Футбол в Италии в 1979 году
Футбол в Италии в 1980 году